O’Steen ist der Familienname folgender Personen:

 John O’Steen (* 1944), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Sam O’Steen (1923–2000), US-amerikanischer Filmeditor und Regisseur
 Shyril O’Steen (* 1960), US-amerikanische Ruderin

O’Steen steht für:
 (2525) O’Steen, Asteroid des Hauptgürtels